

Pessoas
Bana (cantor)
Eric Bana
Banabhatta

Localidades

Bana (departamento)

A Baña

Bana (Hungria)

Outros
Bana Bana 

Desambiguação